Neil est un prénom masculin britannique et irlandais d'origine gaélique, ou un patronyme.

Prénom 
 Neil Armstrong (1930-2012), un astronaute américain,de la NASA
 Neil Asher Silberman (1950-), un directeur historique du centre Ename de Bruxelles pour l'archéologie et l'héritage public de Belgique,
 Neil Aspinall (1942-2008), le road manager des Beatles,
 Neil Back (1969-), un joueur de rugby anglais,
 Neil Bartlett (1932-), un chimiste connu pour la découverte du premier composé d'un gaz noble,
 Neil Bennett (1951-), un ancien joueur de rugby à XV,
 Neil Best (1979-), un joueur de rugby à XV irlandais,
 Neil Bissoondath (1955-), un écrivain canadien québécois,
 Neil Boshart (-), un des deux guitaristes de la formation canadienne Silverstein, 
 Neil Brady (1968-), un ancien joueur professionnel de hockey sur glace,
 Neil Burger (1964-), un réalisateur et scénariste américain,
 Neil Cameron (-), un homme politique canadien,
 ,
 Neil Clark (-), un paléontologue écossais,
 Neil deGrasse Tyson (1958-),
 Neil de Kock (1978-), un joueur de rugby,
 Neil Diamond (1941-), un auteur, compositeur, interprète,
 Neil Finn (1958-), un auteur-compositeur-interprète néo-zélandais,
 Neil Flynn (-), un acteur américain,
 Neil Francis (1964-), un joueur de rugby,
 Neil Gaiman (1960-), un auteur britannique de romans et de scénarios de bande dessinée,
 Neil Goldschmidt (1940-), un ancien politicien démocrate et homme d'affaires américain,
 ,
 Neil Hannon (1970-), un auteur, compositeur et interprète du groupe The Divine Comedy,
 Neil Harvey (1928-), un ancien joueur de cricket australien,
 Neil Jackson (1976-), un acteur et écrivain anglais,
 Neil Jenkins (1971-), un ancien rugbyman gallois,
 Neil Johnston (1929-1978), un joueur américain de basket-ball américain,
 Neil Jordan (1950-), un réalisateur, producteur irlandais,
 Neil Kilkenny (1985-), un footballeur australien,
 Neil Kinnock (1942-), un homme politique britannique, 
 Neil LaBute (1963-), un réalisateur, scénariste et producteur américain, 
 Neil Lennon (1971-), un footballeur nord-irlandais,
 Neil Maffin (1959-), un acteur américain, un acteur américain, 
 Neil Marshall (1970-), un monteur, réalisateur et scénariste britannique,
 Neil McLean (1918-1986), un lieutenant-colonel écossais honoraire des Greys,
 Neil McLeod (1842-1915), un homme politique canadien,
 Neil McVitie (1989-), un footballeur écossais,
 Neil Munro (1947-), un acteur canadien,
 Neil Patrick Harris (1973-), un acteur américain,
 Neil Peart (1952-), un batteur américain du groupe Rush, 
 Neil Poulton (1963-), un designer industriel,
 Neil Ross (1944-), un acteur britannique,
 Neil Ruddock (1968-), un ancien footballeur anglais,
 Neil Sedaka (1939-), un chanteur (crooner), auteur et pianiste américain,
 Neil Simon (1927-), un producteur et scénariste américain, 
 Neil Smolar (-), un compositeur canadien,
 Neil Stephens (-), un coureur cycliste australien,
 Neil Thomas (1975-), un écrivain français, 
 Neil Travis (-), un monteur américain,
 Neil Turok (1958-), un cosmologiste sud-africain,
 Neil Warnock (1948-), un ancien footballeur et actuel entraineur anglais,
 Neil Young (1945-), un musicien canadien,
 Neil Zaza, guitariste américain.

Patronyme 

Chris Neil (1979-), un joueur professionnel de hockey sur glace canadien
Christopher Paul Neil (1975-), un suspect d'une enquête d'Interpol dans une affaire de pédophilie
Dan Neil (1960-), journaliste américain
 (né en 1973)
Mary-Lynn Neil (1997-), chanteuse canadienne
Vince Neil (1961-), un chanteur américain du groupe Mötley Crüe

Autres 
 Neil Island, île dans les Îles Andaman en Inde 
 Neils Children, groupe de musique britannique

Voir aussi
 
Nigel

Prénom masculin

en:Neil (name)
it:Neil
ru:Нил (имя)